Kombinace písmen X, A, A může znamenat:

Xaa 
 trojpísmenná zkratka nespecifikované aminokyseliny

xaa 
 ISO 639-3 kód andaluské arabštiny